Auguste-François Perrodin, né le  à Bourg-en-Bresse et mort le  à Châteauneuf-les-Bains, est un artiste peintre français. Il est inhumé à Châtillon-les-Dombes où sa sœur résidait.

Œuvres 

 Toile, Jésus-Christ apaisant la tempête, 1859, Co-cathédrale Notre-Dame de l'Annonciation de Bourg-en-Bresse.

 Toile, Portrait d'homme, 1871, Musée de Brou.

 Toile, Portrait de femme, 1871, Musée de Brou.

 Dessin, Portrait d'homme  (le père du peintre Johannès Son ?), Musée  de Brou.

 Dessin, Portrait de femme  (la mère de Johannès Son ?), Musée  de Brou

 Toile, Saint Jean-Baptiste prêchant dans le désert, Église Saint-Jean-Baptiste de Saint-Jean-sur-Reyssouze.

 Un Christ de Perrodin est signalé comme ornement au tribunal de Bourg-en-Bresse en 1862.

 Fresque, Christ en majesté, abside de l'Église Saint-Denis-de-la-Croix-Rousse de Lyon  en 1876.

Hommages 

 Il y a une rue ainsi qu'une impasse Auguste-Perrodin à Bourg-en-Bresse.

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Bibliographie

Liens externes 

Peintre français du XIXe siècle
Peinture chrétienne
Naissance en octobre 1834
Naissance à Bourg-en-Bresse
Décès en août 1887
Décès dans le Puy-de-Dôme
Personnalité inhumée dans l'Ain
Décès à 52 ans